Penhoët steht für:

 Paul Penhoët (* 2001), französischer Radrennfahrer
 Penhoët (Saint-Nazaire), Viertel in Saint-Nazaire, Frankreich